Вячесла́в Пантеле́евич Жере́бкин (, посёлок Мещерино, Московская область, РСФСР, СССР) — российский певец, музыкант, участник группы «На-На». 

Заслуженный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Жеребкин Вячеслав Пантелеевич родился 30 августа 1968 года в посёлке Мещерино Московской области. С раннего детства занимался футболом, боевыми искусствами и музыкой. После окончания ПТУ (в настоящее время ПК №31) в 1989 году, где будущий артист учился на аппаратчика-гидрометаллурга, его призвали в армию. Вячеслав служил в танковой части. После армии работал на заводе. В 1992 году прошёл кастинг и стал солистом группы «На-На», в которой работает по настоящее время.. 

Женат.
 От второго брака четверо детей: дочь Лиза (2014 г.р.), сыновья Денис (2016 г.р.), Кирилл (2019 г.р.), Виталий (2020 г.р.). 
 От первого брака есть ещё двое детей: дочь Ксения Жеребкина (род. 07.05.1994), сын Данила Жеребкин (род. 1997).

Фильмография 
  — Старые песни о главном — участник бригады косарей
  — Старые песни о главном 3 — труженик крайнего Севера
  — Зайцев+1 — камео
  — Ералаш — камео

Примечания

Ссылки 
 

группа На-На
Бас-гитаристы России
Выжившие в авиакатастрофах